Alessandro nell'Indie – è un libretto di Pietro Metastasio del 1729, musicato da diversi compositori, tra cui:

Alessandro nell'Indie – di Leonardo Vinci (1729)

Alessandro nell'Indie – o Cleofide, di Johann Adolf Hasse (1736)
Alessandro nell'Indie – di Niccolò Jommelli (1744 e 1760)
Alessandro nell'Indie – di Baldassare Galuppi (1755)
Alessandro nell'Indie – di Niccolò Piccinni (1758)
Alessandro nell'Indie – di Johann Christian Bach (1762)
Alessandro nell'Indie – di Tommaso Traetta (1762)
Alessandro nell'Indie – di Antonio Sacchini (1768)
Alessandro nell'Indie – di Pasquale Anfossi (1772)
Alessandro nell'Indie – di Giovanni Paisiello (1773)
Alessandro nell'Indie – di Domenico Cimarosa (1781)
Alessandro nell'Indie – di Luigi Cherubini (1784)
Alessandro nell'Indie – di Giovanni Pacini (1824)
Alessandro nell'Indie – di Leonardo Leo (data sconosciuta)